Əli Bayramlı kan syfta på följande platser:

Azerbajdzjan 

 Şirvan, distriktshuvudort, Sjirvan, 
 Dağlı, ort i Zaqatala Rayonu, 

Robotskapade Azerbajdzjanförgreningar